Turniej o Brązowy Kask 1983 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia.

Finał 
 8 października 1983 r. (sobota), Ostrów Wielkopolski

Bibliografia 
 

1983
1983 w sporcie żużlowym
1983 w polskim sporcie